

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 14 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Martir“ beginnt.

Martir 



Martira 
 Martiradonna, Mario (1938–2011), italienischer Fußballspieler
 Martirano, Salvatore (1927–1995), US-amerikanischer Komponist

Martire 
 Martirena, Margarita (* 1966), uruguayische Leichtathletin

Martiri 
 Martirio (* 1954), spanische Flamenco-Sängerin

Martiro 
 Martirosjan, Armen (* 1961), armenischer Politiker und Diplomat
 Martirosjan, Armen (* 1969), armenischer Dreispringer
 Martirosjan, Haik (* 2000), armenischer Schachspieler
 Martirosjan, Sargis (* 1986), österreichischer Gewichtheber
 Martirosjan, Simon (* 1997), armenischer Gewichtheber
 Martirosjan, Tigran (* 1983), armenischer Gewichtheber
 Martirosjan, Tigran (* 1988), armenischer Gewichtheber
 Martirossian, Tigran (* 1970), armenischer Opernsänger (Bass)
 Martirossjan, Artur (* 1997), russischer Pokerspieler
 Martirosyan, Vanes (* 1986), armenischer Boxer (Halbmittelgewicht)